Wietzegraben oder Wietzengraben steht für

 Wietzegraben (Anderten-Misburg), teilweise künstlich verlegtes Fließgewässer bei Hannover, Verlängerung des Bockmerholzbaches, mündet nach 16 km als Laher Graben in die Wietze (Aller)
 Wietzegraben, Straße in Hannover-Sahlkamp
 Wietzegraben in Hannover-List, ehemaliger Name für den Tintengraben